El término Yermólovka  puede referirse a:

Yermólovka, localidad del krai de Krasnodar.
Yermólovka, localidad del óblast de Penza.
Yermólovka, localidad del óblast de Riazán.
Yermólovka, localidad del óblast de Samara.
Yermólovka, localidad de la república de Tartaristán.
Yermólovka, localidad del óblast de Uliánovsk.
Yermólovka, localidad del óblast de Vorónezh.